

Єйтсвілл — місто, штат Джорджія
 Єйтсвілл — місто, штат Пенсільванія